Речкалов — фамилия.
 Речкалов, Аким Иванович (род. 1925) — российский инженер, конструктор вагонов, лауреат Государственной премии СССР.
 Речкалов, Вадим Владимирович (1964—2017) — российский журналист, обозреватель газеты «Московский комсомолец».
 Речкалов, Григорий Андреевич (1920—1990) — советский лётчик-истребитель, генерал-майор, дважды Герой Советского Союза.